Королевские военно-морские силы Марокко (, , ) — один из видов вооружённых сил Королевства Марокко. В основном включают в себя военно-морской флот, военно-морскию авиацию и морскую пехоту.

История 
История марокканского флота берёт своё начало в XI веке, с державы Альморавидов и её стремления к превосходству в Средиземном море. При династии Альмохадов, захватившей большую часть Северной Африки, считалось что флот стал «первым флотом Средиземного моря». В XVI веке начался упадок марокканского государства и, следовательно, военно-морских сил. Так или иначе флот продолжал существовать до начала 1900-х годов. Но после Мароканских кризисов государственный суверенитет был утрачен и военно-морские силы прекратили своё существование.

Флот был воссоздан королём Мухаммедом V в 1960 году, после обретения государственной независимости. Новый виток развития современных Королевских ВМС Марокко связан, прежде всего, с именем командующего с 1991 по 2005 год — вице-адмиралом Мохаммедм Трики.

Общие сведения 

В настоящее время в КВМС Марокко насчитывается около 12 000 военнослужащих, в том числе 3000 морских пехотинцев.

 Города базирования
 Агадир
 Дахла
 Касабланка
 Ксар эс-Сехир
 Эль-Аюн
 Эль-Хосейма

Фрегаты УРО типа Florial заказаны во Франции в 1998 году (контракт на 130—140 млн долларов) — один (Mohammed-V) сдан в 2002 году, второй (Hassan II); водоизмещение 2950 тонн, вооружение включает две пусковые установки ПКР «Экзосет». Фрегат УРО Lieutenant Colonel Errahmani, водоизмещением 1233 тонн, включает на своём вооружении 4 ПУ ПКР ММ38 «Экзосет» (обычно не устанавливаются) и 8 ПУ ЗРК «Альбатрос» (24 ЗУР «Аспид»). Также по 4 ПУ ПКР ММ38 «Экзосет» несут модернизированные корабли типа Лазага. В Касабланке находится 156-метровый сухой док, позволяющий ремонтировать суда водоизмещением до 10 000 тонн. Также в Агадире расположена верфь для небольших ремонтных работ.

Корабельный состав военно-морских сил

Корабельный состав береговой охраны

Авиационный состав морской авиации

Сводная таблица морских чинов

Флаги кораблей и судов

Флаги должостных лиц

Примечания 

Комментарии

Ссылки 
 Военно-морские силы Марокко на 2002 г.
 Зарубежное военное обозрение № 7, 2007 г.
 
 Фотографии кораблей ВМС Марокко

Вооружённые силы Марокко
Марокко